Abdij van Achel, een trappistenabdij
Achelse Kluis (natuurgebied), een natuurreservaat